União Cívica, foi o nome dados a vários partidos políticos na região do Prata.
Na Argentina:
União Cívica
União Cívica Nacional
União Cívica Radical (UCR)

No Uruguai:
União Cívica (UC)
União Cívica do Uruguai (UCU)

Desambiguação